Colonia Miguel Alemán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Miguel Alemán, Zacatecas, ort, Miguel Auza, 
 Colonia Miguel Alemán, Santiago Tuxtla, ort, 
 Colonia Miguel Alemán, Santiago Sochiapan, ort, 
 Colonia Miguel Alemán, Mixtla de Altamirano, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar